Por Reinecke pode estar à procura das seguintes personalidades alemãs:

 Johann Reinecke - professor de música, pai de Carl
 Carl Reinecke ou Carl Heinrich Carsten Reinecke (1824, Altona – 1910, Leipzig) - compositor, professor e pianista
 Paul Reinecke (1872, Charlottenburg – 1958, Herrsching) - arqueólogo

Sobrenomes da língua alemã
Desambiguações de sobrenomes